Зонды — в медицине инструменты в виде тонкой трубки, предназначающиеся для проведения диагностических или лечебных процедур в различных полостях и каналах тела человека.

Медицинские зонды бывают следующих видов:
 зонд биполярный
 зонды Боумена
 зонд Винтернитца
 зонд волокнистый
 зонд воячека
 зонд глазной конический
 зонд глазной цилиндрический
 зонд гортанный
 зонд двусторонний
 зонд желобоватый
 зонд зобный
 зонд зубной
 зонд конический Зихеля
 зонд Кохера
 зонд Куликовского
 зонд маточный
 зонд Поляка
 зонд пуговчатый
 зонд температурный, или термометр-щуп
 зонд ушной пуговчатый, или Воячека зонд
 зонд эластичный Кодивиллы
 зонд гастродуоденальный двойной
 зонд двойной
 зонд дуоденальный — для зондирования 12-перстной кишки
 зонд желудочный — для желудочного зондирования
 зонд желудочный двухтрубчатый
 зонд желудочный толстый
 зонд желудочный тонкий
 зонд кишечный
 зонд Похисова
 зонд питательный — для зондового энтерального питания

Галерея

См. также 
 Буж
 Катетер

Ссылки 

 

Медицинские инструменты